El término tálamo puede designar:
 En anatomía, el tálamo es una estructura ubicada en el diencéfalo de los vertebrados. Forma parte del encéfalo.
 En botánica, el tálamo es una estructura de ciertos tipos de flores. 
 En arquitectura, el tálamo es una de las habitaciones de las casas griegas.